HMS Superb je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Superb (1710) 
 HMS Superb (1736) 
 HMS Superb (1760) 
 HMS Superb (1798) 
 HMS Superb (1842) 
 HMS Superb (1875) 
 HMS Superb (1907) 
 HMS Superb (1943) 
 HMS Superb (S109)

Superb